Der Gang steht für:
 das Gehen
 eine Gangart von Pferden, siehe Pferdegangart
 eine standardisierte Abfolge von Fechthieben, siehe Mensur (Studentenverbindung) #Gang
 Teil eines Menüs, siehe Menü (Speisenfolge)
 ein langer Raum in einem Gebäude, siehe Korridor (Gebäude)
 Raum hinter der Haustür, siehe Hausflur
 Gang (Weg), eine schmale, oft zum Teil überbaute Gasse in historischen Armenvierteln insbesondere norddeutscher Städte
 Gang (Geologie), eine mit Mineralen gefüllte Ader
 eine Oberflächenerscheinung der Ozeane und Meere in Form von Wellen, siehe Seegang
 das Treiben von Eis auf fließenden Gewässern, siehe Eisgang
 in der Technik eine Schaltstufe im Getriebe („Gangschaltung“), siehe Übersetzung (Technik)
 Uhrgang, der Lauf der Uhr im Sinne der Genauigkeit, siehe Uhrenfehler
 ein altes Streckenmaß, siehe Maße und Gewichte in der Bibel #Wegemaße 
 Gang (Garnmaß), ein Garnmaß zur Bestimmung der Feinheit

 
Die Gang (englisch  „Bande“) steht für:
 eine Vereinigung von Kriminellen, siehe Bande (Gruppe)
 Gang (Hafenarbeiter), eine Gruppe von Hafenarbeitern
 Zugangsbrücke oder -treppe, siehe Gangway
 Die Gäng, eine deutsche Kindermusik-Gruppe

Gang ist der Name folgender Orte:
 Gang (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft der Gemeinde Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich 
 Kaňk (Kutná Hora) (Gang), Ortsteil von Kutná Hora, Tschechien

 
Gang ist der Familienname folgender Personen:
 Gang Dong-won (* 1981), südkoreanischer Schauspieler
 Jeanne Gang (* 1964), US-amerikanische Architektin

Siehe auch:

 Gäng